Ercole e Anteo (Antonio del Pollaiolo Bargello), statuetta in bronzo
Ercole e Anteo (Antonio del Pollaiolo Uffizi), tavoletta dipinta
Monumento a Ercole e Anteo, statua in rame a Parma